Institut für experimentelle Krebsforschung war die Bezeichnung folgender historischer Forschungseinrichtungen:

 ein 1906 von Vincenz Czerny gegründetes Institut in Heidelberg, eine Vorläufereinrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums
 ein in Berlin-Buch ansässiges Akademieinstitut, eine Vorläufereinrichtung des ehemaligen Zentralinstituts für Krebsforschung